Васюковщина — название населённых пунктов:
 
 Васюковщина — деревня в Молодечненском районе Минской области Белоруссии.
 Васюковщина — село в Сумском районе Сумской области Украины.